Kostelić ist der Familienname folgender Personen:

 Ante Kostelić (* 1938), kroatischer Ski- und Handballtrainer
 Ivica Kostelić (* 1979), kroatischer Skirennläufer
 Janica Kostelić (* 1982), kroatische Skirennläuferin

Siehe auch:
 Kostelec